Хващёвка или Хващевка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хващёвка — деревня  в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хващёвка — деревня в Можайском районе Московской области.